Missionshilfe steht für christliche Missionsorganisationen
Herrnhuter Missionshilfe 
Vereinigte Deutsche Missionshilfe 
Missionshilfe Lemgo e. V.